A 31 316-os számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Pest megyében, Nagykáta belterületén.

Nyomvonala
A 31-es főútból ágazik ki, annak 61,600-as kilométerszelvényénél. délnyugat felé, Dózsa György utca néven. 1 kilométer után éri el a újszászi vasút térségét, ott délkelet felé fordul. Elhalad a vasútállomás mellett, majd továbbhalad a 3115-ös útig, amely e találkozási ponttól alig 150 méterrel északra ágazik ki a 311-es főútból.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,734 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31316